Jimeno ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Jimeno (Navarra) († 931), König von Navarra aus dem Haus Jiménez
 Pedro Ricardo Barreto Jimeno (* 1944), peruanischer Ordenspriester und Erzbischof von Huancayo
 Sandra Jimeno (* um 1975), peruanische Badmintonspielerin